Go-oo — коллекция сторонних улучшений для OpenOffice.org, не входивших в официальную сборку. Корпорация Oracle — владелец и разработчик OpenOffice.org, не включала многие сторонние улучшения, поскольку это не позволяло ей продавать коммерческую версию пакета — Oracle Open Office.

Go-oo распространялся как в виде отдельных патчей исходного кода, так и в виде бинарных сборок всего пакета. Стабильные сборки Gо-оо, как правило, были доступны через пару дней после выхода официальной стабильной версии OpenOffice.org.

Go-oo частично или полностью включался во многие популярные дистрибутивы Linux — например, SUSE, Debian, Ubuntu.

Разработка Go-oo прекращена в результате объединения с LibreOffice.

Основные отличия Go-oo от OpenOffice.org 
 Улучшенная поддержка форматов Office Open XML;
 Поддержка формата Lotus Word Pro;
 Улучшенная поддержка бинарных форматов;
 Поддержка VBA-макросов;
 Улучшенная поддержка встраивания диаграмм из пакета Visio;
 Улучшенная поддержка WMF, поддержка SVG и графики из WordPerfect (WPG);
 Интеграция с мультимедийной составляющей Linux (через GStreamer);
 Максимальное количество ячеек по вертикали в Calc увеличено до миллиона;
 Улучшенная совместимость с Excel за счёт динамической типизации данных в ячейках в зависимости от контекста;
 Solver — аналог функции «Поиск решения» из Excel;
 Трёхмерные эффекты и анимации в Impress;
 Quick-starter — помогает ускорить загрузку Go-OO, а также другие наработки по оптимизации кода и ускорения запуска пакета.

См. также 
 OpenOffice.org
 LibreOffice

Примечания

Ссылки 
 
 Список отличий на официальном сайте

OpenOffice
Переносимые приложения